Louis est un nom propre ou un nom commun.

Prénom 
Louis est un prénom porté par de nombreux souverains, saints, religieux et autres personnalités.

Patronyme 

 Alexandra Louis (1983-), avocate et femme politique française ;
 Antoine Louis (1723-1792), secrétaire perpétuel de l’Académie de médecine ;
 Antonin Louis (1845-1915), chansonnier-compositeur français ;
 Batcheba Louis (1997-), footballeuse haïtienne ;
 Claude Louis-Combet (1932-), écrivain français ;
 Édouard Louis (1992-), écrivain français ;
 Émile Louis (1934-2013), tueur en série français ;
 Gilbert Louis (1940-), évêque de Châlons-en-Champagne ;
 Jean-Antoine Louis (1742-1796), homme politique français ;
 Jordan Louis (1998-), coureur cycliste australien ;
 Joseph-Dominique Louis (1755-1837), homme politique et diplomate français ;
 Kethna Louis (1996-), footballeuse haïtienne ;
 Laurent Louis (1980-), homme politique belge ;
 Michel Louis  (1955-), directeur de parc zoologique ;
 Morris Louis (1912-1962), peintre américain ;
 Nicolas Louis (1807-1857), violoniste, pianiste et compositeur français ;
 Patrice Louis (1947-2021), écrivain, journaliste et blogueur français ;
  ;
 Paul Louis (1906-1962), résistant français ;
 Pierre Louis (1870-1925), véritable nom de Pierre Louÿs, poète français ;
 Pierre-Charles Alexandre Louis (1787-1872), médecin français ;
 Robert Louis (1902-1965), artiste héraldiste français ;
 Ruben Louis, dit Timal, est un rappeur français ;
 Séraphine Louis (1864-1942), artiste peintre française ;
Stéphane Louis (1971-), dit Louis, dessinateur et scénariste de bande dessinée ;
 Victor Louis (1731-1800), architecte français.

Variantes du nom 
 Spyrídon Loúis (1873-1940), athlète grec, premier champion olympique du marathon de l'ère moderne (JO de 1896)
 Eddy Louiss (1941-2015), organiste de jazz français, également chanteur et pianiste

Monarque

Toponyme 

 Louisiane, aux États-Unis ;
  ;
  ;
 Sarrelouis, ville sarroise (Allemagne) ;
 Louis-Gentil, ancien nom de Youssoufia (Maroc).

Nom commun 

 Le louis est une monnaie d'or de l'Ancien Régime.
 Louis est la lettre L de l'alphabet radio français.

Cinéma 

 Louis, film de Derick Martini sorti en 2008.

Pseudonyme 

 Louis est le nom de scène d'un chanteur français.
 Louis, nom de guerre du maquisard français Paul Sarrette (1920-1944), ayant donné sous nom au « maquis Louis » dans le Morvan.

Similaires 
 
 
 
 
 

Patronyme français
Homonymie de prénom